

Geografia 
 Champsaur – antica provincia francese
 Massiccio del Champsaur – sottosezione delle Alpi del Delfinato

Persone 
 Félicien Champsaur – scrittore e giornalista francese
 Paul Champsaur – funzionario francese